Een pop gemaakt van stro, die vaak gebruikt wordt als vogelverschrikker.
In de retorica en logica is een stroman een drogreden. Het is het veranderen van een uitspraak van een tegenstander in een andere uitspraak, die veel makkelijker te weerleggen is dan de eerste. Voor meer uitleg over deze drogreden, zie stropopredenering.
In de politiek is een stroman, ook wel marionet genoemd, een leider die slechts de jure aan de macht is, terwijl de werkelijke macht berust bij iemand anders, zie stroman (politiek).
In de handel is een stroman iemand die een transactie in opdracht van een ander verricht. Op deze wijze blijft de identiteit van de opdrachtgever verborgen, zie geldezel.